Riseberga (plaats), is een plaats in Zweden
 Riseberga (Malmö), is een wijk in Malmö